Сольдан — фамилия. Известные носители:

 
 Пас Сольдан, Матео (1812—1857) — перуанский математик, астроном, географ, юрист, поэт.
 
 Пас Сольдан, Мариано Фелипе (1821—1886) — перуанский историк, дипломат, государственный деятель.
 Сольдан-Брофельдт, Венни (1863—1945) — финская художница.